Saint-Jacques - comune francese del dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
Saint-Jacques - comune canadese della provincia del Québec
Saint-Jacques - stazione della metropolitana di Parigi